Birds of America bezeichnet

ein Werk des US-amerikanischen Ornithologen John James Audubon, siehe The Birds of America
einen US-amerikanischen Spielfilm, siehe Birds of America (Film)